Чемпионат Люксембурга по футболу 1929/1930 — 20-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1929/1930
Люксембург
Люксембург
1929 год в Люксембурге
1930 год в Люксембурге